Maba globosa är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Albert Charles Smith. Maba globosa ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
globosa